Луиджи (Людвиг Осипович) Премацци (; 1814—1891) — российский акварелист итальянского происхождения, академик и профессор акварельной и перспективной живописи Императорской Академии художеств.

Премацци был одним из наиболее плодовитых акварелистов-живописцев. Многие его акварели украшали альбомы членов императорской фамилии и знатных аристократов. Его произведения неоднократно экспонировались на разных выставках в России, Вене, Париже, Лондоне, Милане и Константинополе.

Луиджи Премацци прославился не только как «акварелист-видописатель», но и как умелый педагог. Он давал много частных уроков, преподавал в Павловском институте, в Академии художеств, в училище технического рисования барона Штиглица. Его учениками были многие известные впоследствии художники.

Биография 

Луиджи Премацци родился в Милане 3 января 1814 года.

Поступив в Академию Брера в Милане, изучал перспективную живопись у профессора Джованни Мильяра.

В 1834 году переехал в Петербург.

В 1848 году Луиджи Премацци под именем Людвига Осиповича был принят учителем рисования в дом княгини Изабеллы Гагариной.

В 1850 году во время натурных зарисовок в Петергофе его заметил Николай I, прогуливавшийся по парку. Император заказал художнику серию рисунков, изображающих Александрию и кронштадтские укрепления. С этого времени начинается взлёт Премацци как художника, и он становится популярным при дворе и в высших кругах аристократии.

В 1854 году Людвиг Осипович Премацци избирается академиком, а в 1861 году удостаивается звания профессора «по перспективной акварельной живописи» и начинает преподавать в Императорской Академии художеств. С 1871 года преподавал также в училище барона А. Л. Штиглица.

С 1850 года по заданию императора и Морского ведомства Премацци много путешествует, особенно по Северному Причерноморью. Виды Крыма и Николаева, построек Морского ведомства, верфей и административных зданий, написанные в это время, вошли в альбом, выпущенный к 25-летию царствования Николая Павловича. Премацци пытался изображать и корабли, но это ему не удавалось, поэтому изображения кораблей создавались или профессиональными художниками морского ведомства, или моряками-художниками.

В 1880 году по предложению Премацци в России создали Императорское общество акварелистов.

Награждён орденом Святого Станислава 3-й степени.

Премацци умер в Константинополе. Был похоронен на участке Святого Якова Выборгского римско-католического кладбища Санкт-Петербурга. В 1940 году в связи с ликвидацией кладбища захоронение Премацци вместе с надгробием было перенесено на Тихвинское кладбище (Некрополь мастеров искусств) Александро-Невской лавры.

Работы в России 
Три произведения Премацци находятся в Русском музее в Санкт-Петербурге. Более 70 акварелей и рисунков хранится в Эрмитаже, несколько работ есть также в Центральном военно-морском музее.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Е. Д. Федотова о Луиджи Премацци
 

Художники по алфавиту
Художники Италии
Художники России XIX века
Академики Императорской Академии художеств
Преподаватели Императорской Академии художеств
Перезахороненные с Выборгского римско-католического кладбища
Похороненные на Тихвинском кладбище